Marc Hornschuh (* 1991, Dortmund), calciatore tedesco
Matthias Hornschuh (* 1968, Solingen), compositore di film tedesco
Ronny Hornschuh (* 1975, Neuhaus am Rennweg), saltatore con gli sci tedesco